Słowo Bella Vista może dotyczyć:
 Georgrafia
 Bella Vista – miasto w Argentynie, w prowincji Corrientes
 Bella Vista – miasto w Boliwii, w departamencie Beni, w prowincji Itenez
 Bella Vista – miasto w Belize w dystrykcie Toledo
 Bella Vista – miasto w Meksyku, w stanie Chiapas
 Bella Vista – miasto w USA, w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Bella Vista – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Shasta
 Pozostałe
 Club Bella Vista – argentyński klub piłkarski z siedzibą w mieście Bahía Blanca leżącym w prowincji Buenos Aires
 Club Atlético Bella Vista – urugwajski klub piłkarski z siedzibą w mieście Montevideo, stolicy państwa
 Club Atlético Paysandú Bella Vista – urugwajski klub piłkarski z siedzibą w mieście Paysandú